A bosszú angyala 1988-ban bemutatott amerikai film, rendezte: J. Lee Thompson
A bosszú angyala (2012–), mexikói televíziós sorozat
A bosszú angyala 2017-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Natalia Leite
Peppermint – A bosszú angyala 2018-ban bemutatott hongkongi–amerikai rendezte: Pierre Morel